Анастаси́я Петро́вна Евге́ньева (1899—1985) — советский лингвист. Доктор филологических наук. Лауреат премии имени А. С. Пушкина (1974).

Биография 
Родилась а в Костроме в семье священника.

Окончила 8 классов гимназии, в 1917—1922 гг. работала учительницей и воспитательницей в начальной школе, позже — в Опытно-показательной школе-коммуне в Костроме, после чего была направлена Союзом работников просвещения в ЛГПИ имени А. И. Герцена, на отделение русского языка и литературы. В 1926 году — окончила ЛГПИ имени А. И. Герцена, в период с 1938 по 1941 годы там же прошла аспирантуру.

По окончании института в 1926—1938 гг. преподавала русский язык и литературу в Ленинграде: в трудовой школе № 181, в Целлюлозно-бумажном техникуме, в школе № 16 имени И.П. Павлова. В 1935—1936 гг. А.П. Евгеньева вела занятия по практической стилистике на вечернем отделении ЛГПИ.

В 1941 году защитила кандидатскую диссертацию "Язык былин в записях XVII в." Войну провела в эвакуации в г. Яранск, где до октября 1943 года работала доцентом кафедры русской литературы Кировского пединститута. В 1946—1950 гг. участвовала в изучении говоров Псковской, Новгородской и Архангельской областей.

В 1943—1947 гг. Евгеньева проходила докторантуру по сектору древнерусской литературы ИРЛИ.

В 1950 году защитила докторскую диссертацию на тему "Очерки по языку устной русской поэзии XVII—XIX вв."; с этого времени и до конца жизни работала в институтах АН СССР.

В 1954 году А.П. Евгеньевой присвоено звание профессора. Под её руководством проходили аспирантскую подготовку Е.Э. Биржакова, Е.А. Иванникова, Л.Л. Кутина  и другие, в дальнейшем посвятившие жизнь академической лексикографии.

Умерла 10 ноября 1985 года в Ленинграде.

Научная деятельность 
Совмещала научно-исследовательскую работу с педагогической практикой, от средней школы до вузов.

Участвовала в диалектологических экспедициях по изучению говоров Архангельской, Новгородской, Псковской области.

Принимала участие в редактировании словарей (Малый академический словарь: В 4 т. — М., 1957—1961; Словарь синонимов русского языка: В 2 т. — Л., 1970—1971, удостоенный премии им. А.С. Пушкина).

Является основателем лингвофольклористики (ср.: Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв. — М.; Л., 1963, а также другие её работы).

Внесла вклад в изучение «Слова о полку Игореве» своими наблюдениями над его языком и стилем.

Сочинения 
 «Сказание о кѣевских богатырех как ходили во Царьград и как побили цареградцких богатырей учинили себѣ честь» по списку XVII в.: Заметки о языке и стиле // ТОДРЛ. — 1947. — Т. 5. — С. 108—128.
 Несколько замечаний к истории и употреблению в русском литературном языке слов «рокотать» и «трепетать» // ТОДРЛ. — 1969. — Т. 24. — С. 26—31.
 «Слово о полку Игореве» и русский литературный язык старшего периода // Пути изучения древнерус. лит-ры и письменности: Сб. статей. — Л., 1970. — С. 31—42.

Награды 
 Премия имени А. С. Пушкина (1974) — за работу по подготовке двухтомного «Словаря синонимов русского языка» (том I, А — Н, : Наука, 1970; том II, О — Я, : Наука, 1971)

Примечания

Литература 
 Горелов А. А. Анастасия Петровна Евгеньева: к 80-летию со дня рождения // Русский фольклор. — , 1981. — Т. 20. — С. 196—197.
 Иванникова Е. А. Анастасия Петровна Евгеньева (1899—1985) // Русская речь. — 1987. — № 1. — С. 70—75.

Ссылки 
 
 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Лингвисты СССР
Русисты
Лексикографы СССР
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Лауреаты премии имени А. С. Пушкина АН СССР
Женщины-лингвисты